Население Бреста () на 1 августа 2021 года составило 354 318 человек. Брест — крупнейший город Брестской области и шестой по численности населения в Республике Беларусь после Минска, Гомеля, Витебска, Могилёва и Гродно. За 1959—2019 годы численность населения города выросла почти в 5 раз.

Численность

Национальный состав

Рождаемость, смертность, естественный прирост 
В 2018 году в Бресте родилось 3899 и умерло 2888 человек (в том числе 8 в возрасте до 1 года). Естественный прирост в городе составил 1011 человек. Коэффициент рождаемости (в пересчёте на 1000 человек) в 2018 году составил 11,2, коэффициент смертности — 8,3, естественный прирост — 2,9. Рождаемость в Бресте немного выше средней по области (11,1), смертность — значительно ниже средней по области (12,7). По сравнению с другими областными центрами рождаемость в Бресте самая высокая, смертность — самая низкая. Рождаемость в некоторых городах и городских посёлках области выше, чем в Бресте (Давид-Городок, Жабинка, Иваново, Малорита, Ружаны, Шерешево). Среди городов и городских посёлков области смертность ниже, чем в Бресте, в 2018 году была зафиксирована только в Ивацевичах (7,9) и Столине (7). Естественный прирост выше, чем в Бресте, был зарегистрирован в области только в Иваново (5,2), Малорите (5,1) и Столине (4,5); в Ивацевичах был отмечен аналогичный естественный прирост (2,9).

Уровень рождаемости в Бресте достиг максимума в XXI веке в 2014—2016 годах (14,1—14,2), численность родившихся детей в Бресте в эти годы была почти на тысячу выше, чем в 2018 году (4718 в 2014, 4781 в 2015 и 4861 в 2016). Колебания смертности в 2010-х годах были незначительными (от 8,2 до 8,9), численность умерших в городе колебалась от 2762 (2015 год) до 2913 (2017 год). В городе сохраняется естественный прирост, хотя в 2015 и 2016 годах он превышал 2 тысячи человек ежегодно и сократился вдвое к 2018 году.

Естественный прирост в Бресте ниже миграционного прироста, т. е. численность населения города растёт в основном за счёт внутренних и внешних миграций (только в 2016 году благодаря рекордной рождаемости естественный прирост был выше миграционного).

Возрастные группы 
На 1 января 2019 года в Бресте проживало 19,1% населения в возрасте моложе трудоспособного, 60,6% в трудоспособном возрасте, 20,3% в возрасте старше трудоспособного. Доля населения в трудоспособном возрасте в Бресте одна из самых высоких в Брестской области (столько же — в городских населённых пунктах Ивацевичского района), а доля населения в возрасте старше трудоспособного — самая низкая в области.

Женщины и мужчины 
На 1 января в Бресте проживало 162 224 мужчины (46,3%) и 188 392 женщины (53,7%). На 1000 мужчин приходилась 1161 женщина. Доля женщин в Бресте выше средней по Брестской области (52,9%), но ниже, чем в Барановичах, Пинске и некоторых других городах области.

Браки и разводы 
В 2018 году в Бресте было заключено 2134 брака (6,1 на 1000 человек) и 1152 развода (3,3 на 1000 человек). Уровень заключения браков и разводов в Бресте незначительно выше среднего по области (6 и 3 соответственно).

Средний возраст вступления в первый брак по Брестской области составил 27,3 года для мужчин и 25 лет для женщин (статистика по городу отстутствует), в повторный брак — 40,6 и 37 лет соответственно. Средний возраст вступления в брак в области непрерывно растёт с 1995 года.

Миграция 
Внутренняя миграция является основным источником роста численности населения Бреста. В 2010—2018 годах в Брест ежегодно приезжало на 1780—3824 человека больше, чем выезжало из города в другие районы области и Республики Беларусь и за границу:

В 2018 году Брест и Брестский район были единственными административными единицами Брестской области с миграционным приростом населения, в остальных наблюдалась миграционная убыль.

См. также 
 Население Брестской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 Численность населения по городам и районам, Главное статистическое управление Брестской области
Брест
Брест
Брест